Kabinett Ikeda steht für folgende Regierungen Japans:
 Kabinett Ikeda I (1960)
 Kabinett Ikeda II (1960 bis 1961)
 Kabinett Ikeda II (1. Umbildung) (1961 bis 1962)
 Kabinett Ikeda II (2. Umbildung) (1962 bis 1963)
 Kabinett Ikeda II (3. Umbildung) (1963)